Щербаче́нко — украинская фамилия. Известные носители:

 Щербаченко, Василий Григорьевич (1926—?) — Герой Социалистического Труда.
 Щербаченко, Екатерина Николаевна (род. 1977) — российская оперная певица (сопрано), солистка Большого театра.
 Щербаченко, Мария Захаровна (1922—2016) — участница Великой Отечественной войны, санитар, Герой Советского Союза.
 Щербаченко, Фёдор Анатольевич (род. 1962) — советский футболист, российский тренер и футбольный функционер.